DOC, Doc of Dóc kan verwijzen naar:
 DOC (bestandsformaat), een bestandsformaat;
 DOC Volksverhaal, Documentatie en OnderzoeksCentrum, een databank van het Meertens Instituut;
 DOC van het Nederlandse lied, een databank van het Meertens Instituut;
 DOC Kaas is de naam van een kaasfabriek in Hoogeveen en betekent Drents-Overijsselse Coöperatie en in het Engels Dutch Original Cheese;
 DOC is de officiële afkorting van het Department of Conservation (Māori: Te Papa Atawhai), de Nieuw-Zeelandse overheidsorganisatie die zich bezighoudt met natuurbescherming en natuurlijk erfgoed;
 DOC is ook de (Engelse) afkorting van Dissolved Organic Carbon, oftewel Opgelost Organisch Koolstof. Dit is een groepsparameter, die onder andere wordt gebruikt bij de beoordeling van waterkwaliteit;
 DOC, Beschermde oorsprongsbenaming voor wijn en etenswaren. Betekent in:
Italië: Denominazione di origine controllata
Spanje: Denominación de Origen Calificada
Portugal: Denominação de Origem Controlada
 Doc (film), een film uit 1971;
 Doc (televisieserie uit 1975), een sitcom;
 Doc (televisieserie uit 2001), een dramaserie;
 "Doc" is in de Engelse taal een veelgebruikt woord voor arts;
 Doc (personage), een van de dwergen in de Disneyfilm "Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen";
 Dóc, een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Csongrád
 The D.O.C., een Amerikaans rapper